«Мальчик, который ходил задом наперёд» () — короткометражная драма 1994 года Томаса Винтерберга, в которой он выступил режиссёром и соавтором сценария.

О фильме 
Фильм рассказывает историю о мальчике, который после смерти брата желает обрести способность поворачивать время вспять. Сценарий писался очень долго — около года, но съёмки длились всего 3 недели. По словам Томаса Винтерберга, в этом фильме две главные линии: о неврозе навязчивых состояний, о том, что ни в коем случае нельзя наступать на линию; а вторая — о потере брата.

В этом, одном из первых своих фильмов, Винтерберг обратился к важным для себя темам — кинематографическому наследию своей страны, особенно социально заострённым фильмам 1970-х годов, принципу семейственности, размышлениям о смерти. Фильм завоевал несколько призов, в том числе Приз публики на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Клемон-Ферране (1994), был назван лучшим на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Торонто (1995), а также получил Приз зрительских симпатий на фестивале Nordic Panorama в Исландии (1994).

В ролях 
 Хольгер Торуп
 Руне Вебер
 Мишель Бьерн-Андерсен
 Кристиан Яйль
 Биргер Бом
 Мартин Бригманн
 Томас Кристенсен

Примечания

Ссылки 
 Drengen der gik baglæns на Det Danske Filminstituts
 Drengen der gik baglæns на Internet Movie Database
 Drengen der gik baglæns на Filmaffinity

Короткометражные фильмы Дании
Фильмы-драмы Дании
Фильмы Томаса Винтерберга
Короткометражные фильмы 1990-х годов